Templeton Fork ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Templeton Fork (Upper Bad Creek) im Leslie County, Kentucky 
 Templeton Fork (Enlow Fork) im Washington County, Pennsylvania